Дума:
 Дума — собрание в Русском государстве, Российской империи и Российской Федерации с законодательными или совещательными функциями
 Дума (думка) — устаревшее название мысли: «думать думу», «думку гадаю».
 Дума — вид лирико-эпических произведений украинской устной словесности.
 Дума — сын Измаила () и одно из племён измаильтян.
 «Дума» — стихотворение поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, написанное им в 1838 году.

Фамилия 
 Дума, Василий Михайлович
 Дума, Владимир Васильевич (род. 1972) — украинский велогонщик.
 Дума, Зиновий Евгеньевич (род. 1956) — украинский политик, народный депутат Украины.

Учреждение 
 Боярская дума — высший совет при князе (с 1547 — при царе) в Русском государстве XIV—XVIII вв.
 Государственная дума Российской империи — нижняя палата законодательного учреждения Российской империи, состоящего также из Императора и Государственного совета.
 Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации — нижняя палата парламента Российской Федерации.
 Городская дума — представительный орган власти в дореволюционных и современных российских городах и в городах республиканского подчинения Латвии.
 Государственная дума Эстонии — неофициальное название Рийгикогу, историческое название нижней палаты.
 Степная дума — административная единица в Российской империи в 1820—1900 гг., орган самоуправления некоторых кочевых и полукочевых народов Сибири.

Топоним 
 Дума — город в Сирии.
 Дума — село в Каларашском районе Молдавии.

См. также 
 Дум
 Думер